Bisticeratops (лат., возможное русское название — бистицератопс) — род птицетазовых динозавров из подсемейства хазмозаврин (Chasmosaurinae) семейства цератопсид (Ceratopsidae), включающий единственный вид — Bisticeratops froeseorum. Известен по почти полному черепу из отложений  (Kirtland Formation), обнажающихся в заповедной местности Бисти/Де-На-Зин (Bisti/De-Na-Zin Wilderness) на северо-западе Нью-Мексико, США. Эти отложения имеют верхнемеловой (верхнекампанский) возраст, то есть сформировались около  назад. В то время местность, где обитал Bisticeratops, относилась к южной части древнего острова-континента Ларамидии.

История открытия 

Голотип NMMNH P-50000 был обнаружен в 1975 году в заповедной местности Бисти/Де-На-Зин на северо-западе Нью-Мексико, США (). Отложения, где были найдены остатки, датируются верхним мелом (верхний кампан) и относятся к Фармингтон-Мембер (Farmington Member) формации Киртленд . Образец состоит из почти полного черепа, за исключением теменной кости, левой чешуйчатой кости, заглазничных роговых ядер (сохранился только слепок правого заглазничного рогового ядра), левой скуловой кости, левой квадратной кости, предзубной и обеих зубных костей.

Первоначально NMMNH P-50000 приписали Pentaceratops, хотя он на два миллиона лет моложе других окаменелостей, относимых к этому роду. Название «Bisticeratops froeseorum» было упомянуто в кладограмме, включённой в электронную версию описания Sierraceratops (2021 г.), но в физической публикации, опубликованной в 2022 году, оно уже отсутствует.

Официально род Bisticeratops и вид B. froeseorum были научно описаны Себастьяном Далманом, Стивеном Ясински и Спенсером Лукасом в августе 2022 года. Родовое название образовано от наименования местности Бисти, где был найден голотип, и традиционного для цератопсов окончания -ceratops (от  —  «рог» и  — «морда, лицо»). Видовое название дано в честь музыканта Эдгара Фрёзе и его сына , бывшего участника Tangerine Dream и основателя группы Loom.

Описание 

Согласно скелетной реконструкции, приведённой в описании, голотип Bisticeratops достигал около 6,5 м в длину.

Далман, Ясински и Лукас (2022) выделили следующие аутапоморфии Bisticeratops:

 при виде сбоку морда имеет характерный ступенчатый край, тогда как у Pentaceratops sternbergi ступенчатый край отсутствует;
 на предчелюстной кости есть глубоко вдавленная узкая борозда, расположенная между основанием треугольного отростка и вентральным отростком предчелюстной кости;
 постеровентральный отросток предчелюстной кости хорошо развитый и крепкий, с сильно выступающим латеральным гребнем;
 постериорный конец постеровентрального отростка предчелюстной кости с двумя отчётливыми выступами, отделёнными друг от друга глубокой выемкой; дорсальный выступ узкий, колышковидный, тогда как вентральный выступ поперечно расширенный и фланцевидный;
 носовая распорка с миниатюрным постериорным фланцем;
 ноздри расширены  верхнечелюстным зубным рядом;
 верхняя челюсть с двумя короткими передними отростками, разделёнными глубокой вырезкой;
 верхняя челюсть с сильно редуцированным скуловым отростком;
 отсутствие карманообразной ямки между вентральными скуловыми отростками латеральной поверхности верхней челюсти;
 боковая поверхность верхней челюсти с двумя удлинёнными низкими гребнями, которые параллельны друг другу и подчёркивают предглазничное отверстие;
 верхняя челюсть с двумя маленькими предглазничными отверстиями;
 дорсальный край верхней челюсти с единственным дополнительным отверстием;
 латеровентральная поверхность верхнечелюстной кости сильно рифлёная с большими дополняющими структурами, похожими на ;
 антериорный отросток верхнечелюстной кости для контакта с вентральным отростком предчелюстной кости короткий и лишь немного заходит за передний конец зубного ряда;
  короткие, с умеренным орнаментом;
 заглазничный роговой стержень сильно изогнут вперёд.

Классификация 
Используя тот же набор данных, что использовался для определения положения Sierraceratops, Далман, Ясински и Лукас (2022) восстановили Bisticeratops как представителя хазмозаврин, сестринского по отношению к неназванному виду из .

Палеобиология 
На правой верхней челюсти, правой epijugal, проксимальном конце правой чешуйчатой кости и левой предчелюстной кости голотипа имеются следы укусов, причём некоторые из них содержат признаки заживления. Далман и Лукас (2018) интерпретировали эти следы как соответствующие зубам тираннозаврид.

Палеоэкология 
Ископаемые остатки Bisticeratops были обнаружены в пачке горных пород Фарингтон-Мембер, относящейся к формации Киртленд. Фарингтон-Мембер представляет собой продукт аллювиальных илов и отложений песка из многочисленных каналов, которые стекали на прибрежную равнину, существовавшую на внутреннем морском побережье Северной Америки в конце мелового периода. Хотя Bisticeratops является единственным таксоном, описанным из Фарингтон-Мембер, палеофауна других подразделений (De-na-zin Member и Hunter Wash Member) представлена гадрозавридами клад Kritosaurini и Lambeosaurinae, анкилозавридами, цератопсидами подсемейства хазмозаврин, пахицефалозавридами, дромеозавридами, неопределёнными орнитомимидами, тираннозавроидами, аждархидами, псевдозухиями, черепахами, а также хрящевыми и костными рыбами.

Примечания 

Хазмозаврины
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2022 году
Фоссилии из меловых отложений США